Лі́дов — російське прізвище.

 Лідов Олександр Павлович (1853—1919) — російський хімік-технолог.
 Лідов Петро Олександрович (1906—1944) — радянський журналіст.

 Ірен Лідова (1907—2002) — російсько-французький танцювальний критик, письменниця, ведуча і продюсерка.

Російські прізвища